Váyia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vágia, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 
 Vaḯa, ort, Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar